Apollo es la grafía inglesa para el dios Apolo y además puede referirse a:

Ciencia y tecnología 

El Programa Apolo (Apollo program en inglés), para la exploración de la Luna;
Apollo Computer, Inc., una empresa de computación fundada en 1980, luego adquirida por Hewlett-Packard;

Cine y televisión 

 la película de ciencia ficción Apollo 18 dirigida por Gonzalo López-Gallego y estrenada en EE.UU. el 26 de agosto de 2011;

Música 

Apolo, composición del DJ internacional Hardwell.
Apollo 440, grupo de música británico;
Young Apollo es una composición musical de Benjamin Britten;
Apollo, un teatro de Harlem

Lugares 
 Apollo, localidad del estado de Pensilvania, Estados Unidos;

Otros 

Apollo, fabricante de automóviles alemán desaparecido;
Games By Apollo, una compañía de videojuegos estadounidense que operó entre 1981 y 1982;
Apollo superhéroe del cómic The Authority de DC Comics.